La boucherie Varmenot est une boucherie située sur le territoire de la commune d'Autun dans le département français de Saône-et-Loire et la région Bourgogne-Franche-Comté.

Historique 

Le décor intérieur de la boucherie et du plafond font l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis le . Il est également labellisé « Patrimoine du  » de Saône-et-Loire.

Articles connexes 
 Liste des monuments historiques d'Autun
 Liste des édifices labellisés « Patrimoine du  » de Saône-et-Loire

Notes et références 

Monument historique inscrit en 1995
Monument historique à Autun
Édifice labellisé « Patrimoine du XXe siècle » en Saône-et-Loire
Magasin monument historique en France